Арнольд (прізвище)

Арнольд:
 Арнольд Панасович Грищенко (1936—2006) — український мовознавець.
 Арнольд Григорович Арнольд (Барський) (1897—1969) — український та російський цирковий актор, режисер і сценарист.
 Арнольд Брешіанський (бл. 1100–1155) — італійський реформатор.

Арнольд — місто, штат Міссурі
 Арнольд — місто, штат Пенсільванія
 Арнольд — селище, штат Небраска
 Арнольд — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Арнольд — переписна місцевість, штат Меріленд
 Арнольд — переписна місцевість, штат Міннесота

Чоловічі імена